Но́вое Курма́шево () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Татарско-Суксинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «яңа» (новый) и ойконима «Кормаш» (Курмашево).

География 
Село находится на реке Шабиз, в 24 км к западу от села Актаныш.

История 
Село основано в первой трети XIX века. До 1860-х годов жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, была распространена выделка овчины.

В начале XX века в селе функционировали мечеть (построена в 1893–1894 годах), медресе, мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2101,3 десятины.

До 1920 года село входило в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года — в составе Мензелинского кантона ТАССР. В 1921 году в селе открыта начальная школа. 

В годы коллективизации в селе организован колхоз «Кзыл Октябрь». С 10 августа 1930 года село в Актанышском, с 1 февраля 1963 года — в Мензелинском, с 12 января 1965 года — в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Аняк» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты образования и культуры 
В селе действуют общеобразовательная школа, клуб (здание построено в 1977 году), библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть «Газиз» (построена в 2009 году).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района